trilineaire poolverwantschap, poolverwantschap ten opzichte van een driehoek
 poolverwantschap (kegelsnede)